Diocesi di Stoccolma – diocesi cattolica
 Diocesi di Stoccolma – diocesi luterana